August Schön ist der Name von
 August Joseph Schön (1802–1870), Kaufmann und Reeder in Hamburg 
 August Schön (Jurist) († 1942), Generalstaatsanwalt in Hamburg